Villa Rossa – villa di Firenze
 Cascina Villarossa – cascina nel comune italiano di Casaletto Lodigiano
 Villa Rossa, oggi Rošini – frazione del comune croato di Torre-Abrega